

Patronyme

Dérivé du nom Michel, apparaissant aussi en Corse, 
 Arturo Michelini (1909-1969), homme politique et journaliste italien.
 Famiano Michelini (1604-1665), mathématicien italien.
 Flavien Michelini (1986-), joueur français de football.
 Giulia Michelini (1985-), actrice italienne.
 Rafael Michelini (1958-), sénateur uruguayen.
 Stéphanie Michelini, actrice française.
 Zelmar Michelini (1924-1976), journaliste et homme politique uruguayen.